El Campionat del Món de Futsal de la FIFA és la competició de seleccions nacionals mundials de futbol sala organitzada per la FIFA.

Campionat del Món de Futsal FIFA 
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center; width:100%" cellpadding=2 cellspacing=0

|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|Any
!rowspan=2 width=10%|Seu
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Final
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|3r lloc
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Campió
!width=10%|Resultat
!width=15%|Subcampió
!width=15%|Tercera posició
!width=10%|Resultat
!width=15%|Quarta posició

|- bgcolor=#F5FAFF
|1989
|
|
|2-1
|
|
|3-2  (temps extra)
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1992
|
|
|4-1
|
|
|9-6
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1996
|
|
|6-4
|
|
|3-2
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2000
|
|
|4-3
|
|
|4-2
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|2004
| Xina Taipei
|
|2-1
|
|
|7-4
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2008
|
|
|2-2 (4-3 p.)
|
|
|2-1
|

|- bgcolor=#F5FAFF
| 2012
| 
| 
| 3-2
| 
| 
| 3-0
| 
|-

Medaller

Enllaços externs 
 FIFA

Competicions de futbol sala mundials